Das Finale an den Ringen der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 6. August 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten acht Turner an.

Im Qualifikationswettbewerb am 28. Juli 2012 hatten sich acht Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften. Ein dritter Qualifikant durfte nicht antreten und wurde von einem Turner ersetzt, der als nächstbester abgeschnitten hatte.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Endergebnis 

Arthur Zanetti gelang der erste Medaillengewinn und Olympiasieg Brasiliens im Gerätturnen.
Yordan Yovchev (BUL) auf Platz 7 ist zum sechsten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Der mit 39 Jahren älteste Turner in London gewann 2004 in Athen Silber an den Ringen.

Bildergalerie

Weblinks 
 Ringe Männer

Ringe